Тогтох (, ) — уезд городского округа Хух-Хото автономного района Внутренняя Монголия (КНР).

История 
В период Враждующих царств чжаоский У-хоу построил здесь крепость Юньчжун (云中城).

В средние века эти места оказались связаны с великим монгольским государственным деятелем Тогто, и были названы в честь него. В 1736 году здесь был учреждён Тогтоский комиссариат (托克托厅), а после Синьхайской революции 1911 года он был поднят в статусе до уезда.

Экономика 
В 2010 в уезде построена ТЭС Тогто — крупнейшая тепловая электростанция в мире.

Административное деление 
Уезд Тогтох делится на 5 посёлков.

Ссылки 
 

Уезды Хух-Хото